Johann Georg Allgeyer ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Allgeyer d. Ä. (um 1670–nach 1724), deutscher Orgelbauer
 Johann Georg Allgeyer d. J. (um 1719–1806), deutscher Orgelbauer